Passagers est le titre donné aux œuvres suivantes :

 Passagers (titre original : Passengers), nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg (1968) ;
 Passagers, album de musique et chansons du groupe Beau dommage (1977).